

Aziende 
 .

Codici 
 CIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Roma-Ciampino (Italia)
 cia – codice ISO 639-3 della lingua cia-cia

Geografia 
 Cia – località (non frazione) di Calice Ligure in provincia di Savona

Istituzioni 
 CIA (Central Intelligence Agency) – agenzia di spionaggio statunitense

Letteratura 
 CIA (Corpus Inscriptionum Atticarum) – corpus di epigrafi greche

Musica 
 C.I.A. – gruppo musicale hip hop

Organizzazioni 
 CIA (Confederazione italiana agricoltori) – associazione di coltivatori
 CIA (onfederazione italiana archeologi) – associazione di archeologi
 CIA (Consiglio Internazionale degli Archivi) - organizzazione internazionale dell'UNESCO
 
 CiA (CAN in Automation) - organizzazione internazionale di utenti e produttori che sviluppa e supporta protocolli di livello superiore basati su CAN

Persone 
 Michael Cia – calciatore italiano

Sport 
 CIA (Comitato Italiano Arbitri|) – componente della Federazione Italiana Pallacanestro

Videogiochi 
 Cia – personaggio del videogioco Hyrule Warriors, maggiore antagonista dello stesso